Мешток — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав (с 2015) Вехнянской волости. Численность населения по состоянию на конец 2000 года составляла 59 человек.

География 
Расположена в 2 км к северу от города Новоржев, у северного побережья озера Орша.

История 
С 2005 до 2015 года деревня входила в Оршанскую волость. Законом Псковской области от 30 марта 2015 года волость была упразднена и 11 апреля 2015 года включена, вместе со всеми деревнями, в состав Вехнянской волости.

Население

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге регионального значения  58К-231 Орша - Плясани.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района